China Merchants Bank (CMB), «Чайна Мерчантс Банк» — китайская финансовая компания, базирующаяся в городе Шэньчжэнь. Этот банк был основан в 1987 году и стал первым коммерческим банком в Китае, созданным без непосредственного участия государственного капитала. Занимает 32-е место среди крупнейших банков мира по размеру активов.

Крупнейшим акционером China Merchants Bank является China Merchants Group (29,97 %).

История 
Китайское торговое бюро (China Merchants Bureau) было основано в 1872 году в Шанхае как альтернатива западным судоходным компаниям, доминировавшим в торговле Китая с другими странами. К концу 1940-х годов у компании было 490 судов (из них 95 океанических), также у China Merchants были интересы в банкинге, страховании, железнодорожном и авиационном транспорте, добыче угля, литье стали и других отраслях. После Китайской революции, хотя большинство судов было перемещено на Тайвань, руководство компании решило остаться в Гонконге (куда со временем переместилась штаб-квартира China Merchants) и сотрудничать с коммунистическим режимом. Компания стала основным посредником между КНР и остальным миром, а в 1979 году ей было поручено создание и развитие особой экономической зоны Шэкоу в Шэньчжэне. China Merchants Group в 1980-х годах создала десятки дочерних структур в различных отраслях экономики, включая банк и страховую компанию Ping An Insurance.

China Merchants Bank был зарегистрирован 8 апреля 1987 года в Шэньчжэне. В 2002 году акции банка были размещены на Шанхайской фондовой бирже, а в 2006 году — на Гонконгской фондовой бирже. В ноябре 2007 года был открыт филиал в Нью-Йорке. В 2008 году был куплен гонконгский банк Wing Lung Bank (основанный в 1933 году).

Деятельность 
CMB имеет более 1800 отделений и 16,5 тысяч банкоматов на территории материкового Китая, а также филиалы в Гонконге, Нью-Йорке, Сингапуре, Люксембурге, Лондоне и Сиднее.

CMB состоит из следующих подразделений:
 Потребительский банкинг, включая личные депозитные вклады, кредиты, управление активами, обмен валют, торговлю золотом и обслуживание банковских карт; на 2020 год банк обслуживал 158 млн клиентов.
 Корпоративный и инвестиционный банкинг, включая корпоративные депозиты, корпоративные кредиты, международные расчеты, торговое финансирование, хранение активов, консультации по слияниям и поглощениям, валютные операции, операции с ценными бумагами.

В структуре активов более половины приходится на выданные кредиты, на конец 2020 года 5,03 трлн из 8,36 трлн юаней, 2,11 трлн приходится на инвестиции в ценные бумаги (в основном гособлигации). Из пассивов 5,628 трлн юаней ($863 млрд) составляют принятые депозиты.

Около двух третей выручки даёт чистый процентный доход, в 2020 году 185 млрд юаней (процентный доход 307 млрд, расход — 122 млрд. На конец 2020 года банком было выпущено 100 млн кредитных карт с суммарным балансом 747 млрд юаней и объёмом транзакций 4,34 трлн юаней. Банк входит в пятёрку крупнейших компаний по управлению активами в КНР, размер активов под управлением составляет более 2 трлн юаней; размер активов на хранении в депозитариях банка превысил 16 трлн юаней.

Основные дочерние структуры:
 CMB Wing Lung Group (гонконгский банк с активами HK$314 млрд)
 CMB Financial Leasing (лизинговая компания, основана в 2008 году)
 CMB International Capital (основана в 1993 году в Гонконге, финансовые услуги)
 China Merchants Fund (компания по управлению фондами, основана в 2002 году, доля банка 55 %)
 CIGNA & CMB Life Insurance (страховая компания, основана в 2003 году, доля банка 50 %)
 CMB Wealth Management (компания по управлению крупными частными капиталами); основана в 2019 году

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

См. также 
 Список крупнейших компаний Китая по версии Forbes (2019)

Банки Китая
Компании Шэньчжэня